eMule Pawcio es un programa (mod) P2P basado en el original eMule. Aunque no cuenta con tantas características como eMule Plus, las que posee están desarrolladas con eficacia. Las más importantes son USS (Upload Speed Sense) y DSS (Downland Speed Sense), que se encargan de regular automáticamente el ancho de banda que utiliza el programa de acuerdo con nuestro recursos y las cosas que estemos haciendo en Internet en ese momento. Estas dos características forman parte de este paquete que maneja de manera efectiva el ancho de banda que consume eMule, por lo que si este tema es una preocupación para nosotros, eMule Pawcio será un mod ideal.

Software de compartición de archivos libre
Mod de Emule